Смелли, Уильям:

 Смелли, Уильям (1697—1763) — шотландский врач, анатом, «отец британского акушерства».
 Смелли, Уильям (1740—1795) — шотландский историк, составитель и главный редактор первого издания Британской энциклопедии.